Музей янтаря может означать:
 Музей янтаря (Калининград)
 Музей янтаря (Паланга)